«Телохрани́тель» () — кинофильм 1992 года режиссёра Мика Джексона, с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Сюжет повествует о нелёгкой работе профессионального телохранителя и об истории любви, возникшей между ним и его клиенткой. Фильм получил негативные отзывы от кинокритиков.

Фильм вышел в российский прокат весной 1994 года полностью дублированный на русский язык. Главную роль Кевина Костнера озвучивал Виктор Костецкий.

Сюжет 
Телохранитель Фрэнк Фармер пристреливает убийцу, защищая своего клиента. Довольный клиент предлагает ему заключить новый контракт, но Фармер заявляет что он – профессионал и предпочитает раз в год менять клиентов. Фармер работал в Секретной службе, охраняя президентов Картера и Рейгана, но ушёл после покушения на Рейгана, хотя в тот день у него был выходной. Его приглашает на работу Билл Девейни, менеджер и друг известной певицы Рейчел Мэррон. Девейни сообщает, что её преследует некий маньяк, присылающий письма с угрозами: ему уже удавалось проникнуть в дом Рейчел, в другой раз в её раздевалке взорвалась бомба.

Фармер видит, что охрана поместья Мэррон поставлена плохо и немедленно усиливает меры безопасности. Сама певица, женщина с очень сложным характером, не знает о неизвестном преследователе и считает действия Фрэнка граничащими с паранойей. Телохранитель Тони и водитель Рейчел Генри, проникаются к нему доверием и становятся его друзьями. Единственный сын певицы, восьмилетний Флетчер, растущий без отца, находит во Фрэнке образец для подражания, а Никки, сестра Рейчел, пытается флиртовать с телохранителем. 

Фрэнк сталкивается с дилеммой: он должен быть постоянно рядом с охраняемой особой, но при этом не ограничивать её образ жизни и не вмешиваться в личную жизнь. Рейчел приглашает Фрэнка на свидание, после чего проводит с ним ночь. Фармер понимает, что связь с Рейчел ослабит его способность защищать её, и прекращает их начавшийся роман. Вскоре Рейчел понимает всю серьёзность угрозы, после того как неизвестный преследователь дозванивается до неё и даёт ей понять, что был в её доме. Она соглашается следовать указаниям Фрэнка, если хочет дожить до своего триумфа — церемонии вручения премии «Оскар».

Фрэнк приглашает её с семьёй в уединённый дом в горах к своему отцу. На следующий день он находит следы около дома и, заподозрив неладное, спасает сына Рейчел, вытолкнув его из заминированной лодки. Машины выведены из строя, связь оборвана. Никки под впечатлением от покушения на Флетчера признаётся Фрэнку, что это она виновна в покушениях на Рейчел. Когда Рейчел стала получать письма от сумасшедшего поклонника, Никки наняла киллера из зависти к успехам сестры, чтобы все подозрения пали на автора писем, а не на неё. Ночью киллер проникает в дом, но по ошибке убивает Никки и скрывается. Полиция арестовывает сумасшедшего, присылавшего письма Рейчел, но Фрэнк понимает, что им противостоит опытный профессионал, который постарается довести дело до конца.

Наступает день вручения «Оскара». Фрэнк понимает, что убийца попытается закончить своё дело, когда Рейчел выйдет на сцену. В кулуарах он встречает бывшего коллегу Портмана и по его обмолвке догадывается, что он и есть тот самый киллер. Портман, под видом оператора, стреляет из оружия, замаскированного в кинокамере, но Фрэнк выбегает на сцену и закрывает Рейчел от пуль своим телом. Портман прицеливается вновь, но Фрэнк скашивает его ответными выстрелами. Окрепнув после ранения, Фрэнк прощается с Рейчел и её новым телохранителем, и находит другого клиента.

В ролях 

 Кевин Костнер — Фрэнк Фармер
 Уитни Хьюстон — Рейчел Мэррон
 Гэри Кемп — Сай Спектор
 Томас Арана — Грег Портмэн
 Билл Коббс — Билл Девейни
 Ральф Уэйт — Херб Фармер
 Мишель Ламар Ричардс — Никки Мэррон
 Натаниель Паркер — Клайв Хили
 Этель Эйлер — Эмма
 Майк Старр — Тони Скипелли
 Ричард Шифф — Скип Томас

Музыка 

Большую долю известности фильму принесло исполнение Уитни Хьюстон композиций «I Will Always Love You» и «I Have Nothing». Песни «Run to You» и «I Have Nothing» были номинированы на Оскар в категории Лучшая песня к фильму. Саундтрек к «Телохранителю», включая композицию «I Will Always Love You», вошёл в список 50 самых продаваемых музыкальных альбомов XX века.

Премии 
 1993 — MTV Movie award в двух категориях
 1993 — Премия «Грэмми» в двух категориях
 1993 — Номинация на «Оскар» (лучшая песня).
 1993 — Номинация на премию «Золотая малина», за худшую мужскую роль, за худшую женскую роль, а также ещё в пяти категориях.

См. также 
 Телохранитель (фильм, 2010)
 Охранник для дочери
 Охранник (фильм, 2006, США)

Ремейк 
В феврале 2021 года стало известно, что студия Warner планировала снять новую версию фильма «Телохранителя». По состоянию на 2022 год подтверждения о продолжении работ над картиной не поступало.

Примечания

Литература 

 Дроздова М. — Робин Гуд, защитник «звёзд» (Об амер. худож. фильм «Телохранитель») // Искусство кино. — 1994. — № 8. — С. 167—169

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о телохранителях
Фильмы о Майами
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года
Фильмы о сталкинге
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри